Марі́я (;  — ) — португальська інфанта, герцогиня Візеуська (1521—1577). Представниця Авіської династії. Народилася в Лісабоні, Португалія. Наймолодша донька португальського короля Мануела І й кастильської інфанти Елеонори. Звідна сестра португальського короля Жуана ІІІ. За життя вважалася однією з найбагатших жінок тогочасної Європи. Залишалася незаміжньою до смерті. Була кандидаткою на шлюб із англійським королем Генрі VIII та кастильським королем Філіпом II. Подібно до матері прославилася як щедра покровителька митців. Фундувала Церкву Діви Марії Світлої (1575), Церкву святої Енграції (1586), Маріїнський шпиталь. Померла в Лісабоні. Похована у Церкві Діви Марії Світлої.

Імена
 Марі́я Аві́ська () — за назвою династії.
 Марі́я Візе́уська () — за назвою герцогського титулу.
 Марі́я Португа́льська () — за назвою країни.

Біографія
Марія народилася 18 червня 1521 року в Лісабоні. Вона була другою й останньою дитиною португальського короля Мануела І й кастильської інфанти Елеонори. З нагоди народження дівчинка отримала титул герцогині Візеуської.

Марія росла без батьківської опіки. У грудні 1521 року помер Мануел І і на престол зійшов її брат Жуан III. 1530 року матір вийшла заміж вдруге за французького короля Франицска І. 

Вихованням Марії займалася кастильська інфанта і португальська королева Катерина, дружина Жуана ІІІ. Дівчина вивчала латину, філософію й математику, вміла грати на органі й арфі.

Марія мешкала при дворі свого зведеного брата, мала титули сеньйори Візеу і Торреш-Ведраша. Як і її матір вона була патроном художників, письменників й архітекторів. Її коштом були фундовані Церква Діви Марії Світлої в Лісабоні (з 1575), Церква святої Енграції в Сан-Вінсенте (1586, оригінальна будівля зруйнована 1682 року), Маріїнський шпиталь (сучасний Військовий колегіум).

Марія залишалася незаміжньою протягом всього життя. 1537 року вона була однією з кандидаток на шлюб із англійським королем Генрі VIII, проте той обрав міланську герцогиню Христину. 1549 року Марію збиралися видати за кузена Філіпа ІІ, майбутнього кастильського короля, проте 1553 року його батько-імператор Карл V вирішив одружити сина на англійській королеві Марії Тюдор.

1556 року, після смерті французького короля, Елеонора виїхала до Кастилії. 1558 року вона зустрілася із Марією в Бадахосі біля португальсько-кастильського кордону. Матір прохала доньку переїхати до Кастилії й жити разом із нею, але та відмовила. Марія провела з Елеонорою три тижні, після чого повернулася до Лісабону. 

Марія померла бездітною 10 жовтня 1577 року в Лісабоні. Її поховали у столичній Церкві Діви Марії Світлої.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідний брат: 
 Зведені брати і сестри:

Родовід

У культурі

Образотворче мистецтво

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Barbosa, José. Catalogo chronologico, historico, genealogico e critico das Rainhas de Portugal, e seus filhos. Lisboa Occidental: Joseph-Antonio da Sylva, 1727.

Посилання 

 

Авіська династія
Португальські інфанти
Герцогині Візеуські
Уродженці Лісабона